Schneeglocke ist der Name folgender Berge:

 Schneeglocke (Antarktika), 2127 m hoher Berg im Kurzegebirge, Königin-Maud-Land, Antarktika
 Schneeglocke (Silvretta), 3223 m hoher Berg in der Silvretta
 Große Schneeglocke, 3425 m hoher Berg in den Ortler-Alpen
 Kleine Schneeglocke, 3411 m hoher Berg in den Ortler-Alpen